Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2006/07 (Frauen) enthält die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2006/07 gemeldeten Spielerinnen und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Vereine schöpften ihr Meldekontingent komplett aus. Der SC Leipzig-Gohlis meldete 12 Spielerinnen, der OSC Baden-Baden und Rotation Pankow je 11 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der OSC Baden-Baden, der SC Leipzig-Gohlis und Rotation Pankow kam mit je 9 Spielerinnen aus, als einziger Verein setzte der SV Wolfbusch alle 14 gemeldeten Spielerinnen mindestens einmal ein. Insgesamt kamen 127 Spielerinnen, von denen 17 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin war Tina Mietzner (OSC Baden-Baden) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Irina Wassilewitsch (USV TU Dresden) und Veronika Kiefhaber (Karlsruher SF). Mit Lara Stock (Hamburger SK), Sandra Krege (USV Volksbank Halle), Annegret Süß (SC Leipzig-Gohlis) und Larissa Erben (SV Wolfbusch) erzielten vier Spielerinnen 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Stock und Krege wurden je zweimal eingesetzt, Süß und Erben je einmal. Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Doppelbauer Kiel spielende Dietlind Meinke (* 1943), jüngste Spielerin erneut die Hamburgerin Milana Smolkina (* 1993).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Leipzig-Gohlis

Weiß-Blau Allianz Leipzig

USV TU Dresden

Rodewischer Schachmiezen

SV Wolfbusch

SK Doppelbauer Kiel

SV Walldorf

Rotation Pankow

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSC Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Silke Einacker hieß bis zur Saison 2005/06 Silke Schubert.
 Nadine Krumbke hieß früher Nadine Brock.
 Katharina Bader hieß früher Katharina Tepluhina.
 Annegret Süß hieß früher Annegret Elschner.
 Anke Koglin heißt seit der Saison 2007/08 Anke Lutz.

Weblinks 

 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2006/07 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Schach 2007